Oelßner bzw. Oelssner steht für:

 Alfred Oelßner (1879–1962), KPD-Funktionär und Vater von Fred Oelßner
 Astrid Haueisen-Oelssner (* 1944), deutsche Bildhauerin
 Fred Oelßner (1903–1977), Wirtschaftswissenschaftler und SED-Funktionär
 Wilhelm Oelßner (1842–1906), Kgl. Sächs. Commercienrat, Stadtrat in Leipzig
 Wilhelm Oelßner (1920–2018), deutscher Radiologe
 Wolfgang Oelßner (1920–1983), deutscher Mediziner und Hochschullehrer

Siehe auch:
Oelsner